Die Internazionali BNL d’Italia 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 15. Mai 2011 in Rom stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das fünfte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.

Titelverteidiger im Einzel war Rafael Nadal; er gelangte auch 2011 wieder ins Finale, scheiterte aber dort in zwei Sätzen an Novak Đoković. Dies war bereits der siebente Saisontitel in Folge von Đoković, er blieb somit in der Saison 2011 weiterhin ungeschlagen. Im Doppel traten die Bryan-Brüder als Titelverteidiger an, sie scheiterten aber bereits im Viertelfinale. Für das Finale konnten sich die amerikanischen Paare Mardy Fish/Andy Roddick und John Isner/Sam Querrey qualifizieren. Da Roddick jedoch aufgrund einer Schulterverletzung nicht antreten konnte, wurden die Vorjahresfinalisten Isner/Querrey kampflos zum Titelträger von 2011.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 56 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 24 Paaren. Die 8 topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.227.500 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.750.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 6. bis 7. Mai 2011 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen drei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 35 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 27 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Rom